Cartago (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Cartago (provincie), een provincie van Costa Rica
Cartago (stad), de hoofdstad van deze provincie
Cartago (kanton), het eerste kanton van de gelijknamige provincie
Cartago (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca
Cartago (archief), een ICT-project om archieven te ontsluiten

Zie ook
Carthago, een stad in Tunesië